Maracanã, comune del Brasile nello stato di Pará
 Maracanã, quartiere di Rio de Janeiro, in Brasile
 Stadio Maracanã, impianto calcistico di Rio de Janeiro situato nel quartiere omonimo
 Maracanã, singolo italiano del 2014 di Emis Killa